Cervières kan syfta på:
 Cervières, Hautes-Alpes
 Cervières, Loire